

Astronomia 
 6712 Hornstein – asteroide della fascia principale

Persone 
 Georg Hornstein (1900-1942) – antifascista tedesco

Geografia

Austria 
 Hornstein – comune nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)

Germania 
 Hornstein – frazione di Egling, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)